Richard Archer (1927-2009) – politico australiano
 Richard Archer (1977) – musicista inglese